Laje (arquitetura) — elemento estrutural de uma edificação
Tesselação — elemento decorativo no chão
Laje (geografia) — rocha ou rochedo de formato achatado
Laje Esporte Clube — de Laje do Muriaé, Rio de Janeiro, Brasil

Topónimos 
Laje (Espanha) — município da Galiza

Brasil 
Rio Laje — no estado do Espírito Santo
Laje (Bahia) — município

Portugal 
Laje (Lajes do Pico) — elevação
Lage (Vila Verde) — freguesia

Povoações 
Laje (Bandeiras) — da ilha do Pico
Laje (Oeiras) — em Porto Salvo

Desambiguações de topônimos